Osoby:
 Conrad Cappell – niemiecki dyplomata
 Sylvain Cappell – amerykański matematyk

Zobacz też:
 Capell
 Cappel